Мијер има више значења:

 Општина Мијер (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мијер (Мијер, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику